Teodor Denhoff (zm. 1622) – wojewoda wendeński;
 Teodor Denhoff (zm. 1654) – wojewoda dorpacki;
 Teodor Denhoff  (zm. 1684) – podkomorzy wielki koronny, podskarbi nadworny litewski
 Teodor Antoni Denhoff (1693– przed 1725) – starosta karaczkowski, wnuk Teodora, podkomorzego wielkiego koronnego, syn Franciszka Teodora i Katarzyny z Potockich, mąż Katarzyny Drohojowskiej.